Meliloto é o nome nome dado a diversas espécies vegetais:

 Melilotus elegans
 Melilotus indicus
 Melilotus officinalis